Ге́нкель () — многозначный термин.

Немецкая фамилия 
Известные носители:

 Генкель, Александр Германович (1872—1927) — российский, советский учёный-биолог.
 Генкель, Алексей Александрович (1908—1942)  — советский учёный-ботаник, болотовед.
 Генкель, Вильгельм (1825—1910) — российский и германский переводчик и издатель.
 Генкель, Герман Германович (1865 — не ранее 1932) — русский востоковед-гебраист и переводчик.
  (1859—1942) — германский бизнесмен; соучредитель консервного завода «Hero».
 Генкель, Иоганн Фридрих (1678—1744) — организатор и руководитель лаборатории горного дела во Фрайберге, один из учителей М. В. Ломоносова.
 Генкель, Карл Фридрих (1864—1929) — немецкий писатель, поэт-натуралист и литературный критик.
 Генкель, Мария Александровна (1910—2001) — советский и российский учёный-филолог.
 Генкель, Павел Александрович (1903—1985) — советский учёный-биолог.
 Генкель фон Доннерсмарк, Вильгельм Людвиг Виктор (1775—1849) — прусский военный деятель, генерал-лейтенант.

Топоним 
 Генкель — река в Германии.

См. также 
 Гендель